Гу́сев, Алекса́ндр Фёдорович:
 Гусев, Александр Фёдорович (1842—1904) — русский богослов, духовный писатель.
 Гусев, Александр Фёдорович (1911—1988) — сержант, герой Советского Союза.